Рио де Гомез има више значења:

 Рио де Гомез (Мазамитла), насеље у савезној држави Халиско у Мексику
 Рио де Гомез (Ваље де Хуарез), насеље у савезној држави Халиско у Мексику